«Глечик олії» — грузинський радянський мультфільм 1972 року кінорежисера Михайла Чіаурелі. Мультфільм знятий за мотивами творів видатного грузинського письменника Сулхан-Саба Орбеліані

Посилання 
 
 Мультфільм "Глечик олії" на сайті російської анімації 

Мультфільми за алфавітом
Мальовані мультфільми
Мультфільми Грузинської РСР
Фільми студії «Грузія-фільм»
Фільми Михайла Чіаурелі